Чемпионат СССР 1959 года в классе «Б» проходил в два этапа. На первом этапе 101 клуб в семи зонах определяли участников финалов (победители каждой зоны).

Зональный этап

1 зона 
Победитель турнира воронежский «Труд» вышел в финал РСФСР.

2 зона 
Победитель турнира ленинградские «Трудовые резервы» вышел в финал РСФСР.

3 зона 
Победитель турнира ереванский «Спартак» при расширении класса «А» получил туда прямую путёвку как лучшая команда Армении.

4 зона 
Победитель турнира винницкий «Локомотив» при расширении класса «А» не получил туда путёвки, Путёвка от Украины досталась харьковскому «Авангарду».

5 зона 
Для определения победителя пришлось провести дополнительный матч. Победитель турнира ленинградский «Адмиралтеец» вышел в финал РСФСР.

6 зона 
Победитель турнира ленинабадский «Памир» при расширении класса «А» не получил туда путёвки.

7 зона 
Для определения победителя пришлось провести дополнительный матч. Победитель турнира свердловский СКВО вышел в финал РСФСР.

Финал РСФСР 
Были выявлены победители во всех семи зонах класса «Б», однако вступить в борьбу за право войти в класс «А» им не пришлось, так как Федерации футбола СССР в связи с изменением условий розыгрыша первенства страны в 1960 году отменила проведение финальной пульки команд класса «Б».

Республиканские федерации футбола Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Узбекистана, Украины и Эстонии отобрали своих кандидатов на включение в класс «А» без конкурса. В РСФСР это сделать было трудно. Право выступать в чемпионате Советского Союза лучшая команда класса «Б» России должна была завоевать в дополнительном соревновании. Местом встречи претендентов был выбран Грозный, на стадионах которого в начале ноября и состоялись решающие матчи.

Итоговая таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 

 Класс «Б» СССР 1959 на КЛИСФ
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1959
1959